HMS Minerva je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Minerva (1759) 
 HMS Minerva (1780) 
 HMS Minerva (1781) 
 HMS Minerva (1805) 
 HMS Minerva (1820) 
 HMS Minerva (1895) 
 HMS Minerva (1925) 
 HMS Minerva (F45)

Minerva